Монтре () — назва кількох географічних пунктів в Швейцарії та Франції. 

 Монтре — місто в швейцарському кантоні Во. 
 Монтре — місто у французькому департаменті Мерт та Мозель. 
 Монтре-Шато — громада у французькій території Бельфор. 
 Монтре-Дружин — громада у французькому департаменті Верхній Рейн. 
 Монтре-В'є — громада у французькому департаменті Верхній Рейн.